Teufelsgrundbach oder Teufelsgrund-Bach ist der Name mehrerer Bäche in Deutschland.

 zwei Bäche auf Rügen
 östlicher Teufelsgrundbach
 westlicher Teufelsgrundbach
 ein Bach im Unterharz, siehe Teufelsgrundbach (Selke)
 einen Nebenfluss des Eselsbach im Osterzgebirge, siehe Teufelsgrundbach (Eselsbach)

siehe auch:
 Teufelsgrund